Classe Deutschland (nave da battaglia)
 Classe Deutschland (incrociatore)